

Persone 
 Jean-François Melon (1675-1738) – economista francese
 Emilio Melón (1936-2010) – calciatore argentino

Geografia

Austria 
 Altmelon, già Pertenschlag-Melon – comune nel distretto di Zwettl (Bassa Austria)

Spagna 
 Melón – comune nella provincia di Orense (Galizia)

Altro 
 Melon – negozio elettronico e servizio di streaming sudcoreano
 Melon: Remixes for Propaganda – album degli U2, gruppo musicale irlandese 
 Walter Melon – personaggio di Pilote, rivista di fumetti francese
 Walter Melon – serie televisiva a disegni animati